Теламон:

 Теламон — прозвание Атласа.
 Теламон — в древнегреческой мифологии сын Эака и Эндеиды.
 Теламон или Атлант — колонна в виде мужской фигуры в классической архитектуре .
 Теламон — латинское название итальянского города Таламоне.
 (1749) Теламон — довольно крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Примечания